Евгений Григорьевич Бережко (15 декабря 1952 — 28 ноября 2020) — советский и российский учёный-астро, специалист в области астрофизики космических лучей, директор Института космофизических исследований и аэрономии имени Ю. Г. Шафера СО РАН (1997—2015), член-корреспондент РАН (2008).

Биография 

Родился 15 декабря 1952 года в пос. Федоровка Кустанайской области.
В 1976 году окончил физический факультет МГУ. С 1976 года работает в Института космофизических исследований и аэрономии имени Ю. Г. Шафера СО РАН, директор института (1997—2015). В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Поляризационные явления в процессах ионизации внутренних оболочек атомов».
В 1988 году — защитил докторскую диссертацию на тему «Ускорение космических лучей в крупномасштабных течениях космической плазмы».
В 2008 году избран членом-корреспондентом РАН.

Научная деятельность 

Установил неизвестное ранее явление — процесс фрикционного ускорения космических лучей, который осуществляется в сдвиговых течениях плазмы. Он развил теорию этого процесса, которая позволила понять суть явлений генерации нетепловых спектров заряженных частиц, наблюдаемых в ряде астрофизических объектов.

Теоретически установил существование процесса коллективного ускорения космических лучей совокупностью крупномасштабных ударных волн. Этот процесс играет существенную роль в формировании спектра галактических космических лучей.

Внес значительный вклад в решение проблемы происхождения космических лучей. Разработал нелинейную теорию ускорения космических лучей в остатках сверхновых, объясняющая основные особенности наблюдаемого спектра галактических космических лучей. Применение нелинейной теории к ряду исторических остатков сверхновых позволило объяснить наблюдаемые свойства их излучения, порождаемого ускоренными космическими лучами.

Автор более 200 статей, опубликованных в ведущих зарубежных и отечественных научных журналах, и 1 монографии «Генерация космических лучей ударными волнами».

В течение около 30 лет преподает в Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова.

На основе своих лекций опубликовал учебное пособие «Введение в физику космоса».

Под его руководством защищены 4 кандидатские диссертации.

Научно-организационная деятельность
 член Объединенного ученого совета по физическим наукам Сибирского отделения РАН;
 член Президиума Якутского научного центра СО РАН;
 член Объединенного ученого совета по физико-техническим наукам АН РС(Я);
 член комиссии IUPAP «Космические лучи».

Награды 

 Почётный работник науки и техники Российской Федерации
 Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия)
 Заслуженный ветеран Сибирского отделения РАН
 лауреат Государственной премии Республики Саха (Якутия) в области науки и техники
 медаль РАЕН имени Капицы, как автор научного открытия (1995)

Примечания

Ссылки 
 
 

Преподаватели Северо-Восточного федерального университета
Заслуженные деятели науки Республики Саха (Якутия)
Астрофизики СССР
Астрофизики России